Adventureland – film del 2009
 Adventureland – videogioco del 1978
 Adventureland – area tematica dei vari parchi Disneyland del mondo
 Adventureland – parco divertimenti a East Farmingdale (USA)
 Adventureland – parco divertimenti ad Altoona (USA)